Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 6 au .

Dominique Monami remporte le simple dames. En finale, elle bat Marianne Werdel, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Naoko Kijimuta et Nana Miyagi.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hobart
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
Hobart
Tennis en Australie en 1997
Tennis en janvier 1997